Treppo peut désigner:

 Treppo Carnico, ancien commune italienne de la province d'Udine dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Treppo Grande, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Treppo Ligosullo, commune italienne de la province d'Udine dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;